|-
| 173501 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173502 - ||  || 28 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173503 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173504 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173505 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173506 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173507 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173508 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173509 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173510 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173511 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173512 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173513 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173514 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173515 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173516 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173517 - ||  || 29 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173518 - ||  || 30 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173519 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173520 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173521 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173522 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173523 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173524 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173525 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173526 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173527 - ||  || 1 noiembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 173528 - ||  || 17 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173529 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173530 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173531 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173532 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173533 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173534 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173535 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173536 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173537 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173538 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173539 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173540 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173541 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173542 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173543 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 173544 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173545 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173546 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173547 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173548 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173549 - ||  || 15 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173550 - ||  || 6 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173551 - ||  || 27 decembrie 2000 || Oaxaca || 
|-
| 173552 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173553 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173554 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173555 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173556 - ||  || 29 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173557 - ||  || 29 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 173558 - ||  || 29 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 173559 - ||  || 29 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 173560 - ||  || 29 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 173561 - ||  || 31 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 173562 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173563 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173564 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173565 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173566 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173567 - ||  || 16 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173568 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173569 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173570 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173571 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173572 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173573 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173574 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173575 - ||  || 27 ianuarie 2001 ||  || , 
|-
| 173576 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173577 - ||  || 29 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173578 - ||  || 31 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173579 - ||  || 29 ianuarie 2001 ||  || 
|-
| 173580 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173581 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173582 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173583 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173584 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173585 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173586 - ||  || 1 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173587 - ||  || 1 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173588 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173589 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173590 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173591 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173592 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173593 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173594 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173595 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173596 - ||  || 19 februarie 2001 ||  || 
|-
| 173597 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173598 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173599 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173600 - ||  || 16 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-